1991 Голяма награда на Белгия е 38-ото за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 25 август 1991 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж 
Отборът на Джордан оглави заглавията идващи до Голямата награда на Белгия. Бертран Гашо е в английския затвор след като атакува таксиметров шофьор със сълзотворен газ, и тима реши негов заместник да е младия германски пилот Михаел Шумахер. Междувременно Джони Хърбърт се върна при отбора на Лотус след като пропусна последните две състезания поради ангажиментите в Япония за Формула 3000.

Хонда пристигна в Спа с модифицирани двигатели за Макларън, като тима очаква по-добри резултати в оставащите състезания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктурите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия